Nieto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adrian Nieto Montes de Oca
 Carolina Nieto